Флаг муниципального образования «Добря́нское городское поселение» Добрянского муниципального района Пермского края Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Ныне действующий флаг утверждён 10 октября 2006 года решением Думы Добрянского городского поселения № 222 и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 2629.

Флаг составлен на основании герба муниципального образования «Добрянское городское поселение» по правилам и соответствующим традициям вексиллологии и отражает исторические, культурные, социально-экономические традиции.

Описание 
«Прямоугольное голубое полотнище с отношением ширины к длине 2:3, несущее изображение фигур герба Добрянского городского поселения».

Фигуры герба представляют собой наковальню, о которую ударяет молот. От места удара веерообразно расходятся вверх три отвлечённые громовые стрелы (без наконечников). Все фигуры жёлтого цвета.

Обоснование символики 
История Добрянки связана с историей Добрянского металлургического завода, который был основан представителями дворянского рода Строгановых в 1752 году.

В основе флага — золотые молот и наковальня — символ кузнечно-литейного ремесла и шире — железоделательного промысла. Олицетворяют силу, выносливость, твёрдость, несгибаемость, в то же время являются символами мастерства, творческой энергии. Кроме этого, наковальня имеет символическое значение стабильного, прочного положения, достигнутого добросовестным трудом.

Громовые стрелы ассоциируются с силой, энергией, в духовном смысле — поиск истины, искреннее стремление к озарению и просветлению, и аллегорически указывают, что в городе Добрянке была построена крупнейшая в Европе электростанция. То, что стрелы вылетают, как искры из под молота, означает непрерывность и историческую преемственность основных занятий жителей Добрянки: металлургии и энергетики.

Жёлтый цвет (золото) символизирует прочность, величие, интеллект, великодушие, богатство.

Голубой цвет — символ воды, окружающей Добрянку с трёх сторон, почему её называют «Уральской Венецией». В то же время, голубой цвет в геральдике — символ красоты, чести, славы, преданности, истины, добродетели и чистого неба.

История 
16 декабря 1998 год а, решением Добрянской городской Думы № 162, был утверждён флаг муниципального образования «Город Добрянка».

31 января 2006 года, решением Земского Собрания Добрянского муниципального района № 38, предыдущее решение было признано утратившим силу и этот флаг был утверждён флагом муниципального образования «Добрянский муниципальный район» — правопреемника (после проведённой муниципальной реформы) муниципального образования «Город Добрянка».

Описание 
«Флаг города Добрянки представляет собой прямоугольное полотнище лазоревого цвета, которое рассекается во всю длину и ширину двумя белыми полосами, образующими крестообразное соединение в нижней части полотнища со смещением к древку флага. Отношение ширины флага к его длине — 2:3. Горизонтальная полоса находится на расстоянии 1/3 ширины флага от нижней кромки полотнища. Вертикальная полоса находится на расстоянии 1/4 длины флага от левой кромки полотнища.

Ширина полос составляет 1/14 длины флага. В центре прямоугольника, образованного пересечением полос на расстоянии, равном ширине флага от древка и 1/3 ширины флага от верхней кромки полотнища, располагается герб города Добрянки.

Ширина щита герба составляет 1/6 длины флага, высота щита герба — 3/10 ширины флага.

Допускается изображение герба на флаге без украшений в виде муаровой ленты и перекрещивающихся молотков, а также без герба Пермской области».

Обоснование символики 
Лазоревый цвет флага — это цвет надежды, милосердия и верности.

Серебряный (белый) цвет — символ чистоты, мира, справедливости, добра.

Крестообразное соединение символизирует крепость муниципального образования, единение всех этнокультурных сообществ русских, татар, коми-пермяков, башкир, удмуртов и других народов, проживающих на данной территории.

В целом флаг отражает красоту края, мирный быт и чистоту помыслов добрянцев.

Флаг вместе с гербом города Добрянки являются достойными визитными карточками города, ибо есть неотъемлемая составная часть мышления современного человека, уважающего традиции, культуру и историю своего края.

Примечания 

Флаги городов России
Флаги с изображением молота
Флаги с изображением молнии